Santa Colomba de Somoza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Colomba de Somoza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa Colomba de Somoza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar